Операция «Кольцо»:

 Операция «Кольцо» (1943) — заключительный этап Сталинградской битвы.
 Операция «Кольцо» (1991) — в ходе Карабахского конфликта.